Appleton pode ser:

 Appleton, grupo musical do Canadá.
 Appleton Estate, produtor de rum da Jamaica

Appleton é nome de família de :

 Alistair Appleton, apresentador de TV inglês
 Edward Victor Appleton, físico inglês
 Natalie Appleton, cantora do Canadá
 Nathan Appleton, político dos EUA
 Nicole Appleton, cantora do Canadá, irmã de Natalie Appleton.
 Norman Appleton, industrial anglo-australiano
 Richard Appleton, engenheiro inglês

Appleton é ainda nome de vários locais:

 Appleton (Wisconsin), Estados Unidos
 Appleton (Maine), Estados Unidos
 Appleton (Minnesota), Estados Unidos
 Appleton (Terra Nova e Labrador), Canadá
 Appleton Thorn, em Cheshire, Inglaterra
 Appleton Wiske, Inglaterra
 Appleton (Oxfordshire), Inglaterra
 Appleton le Moors, Yorkshire, Inglaterra
 Appleton, cratera de impacto no lado oculto da Lua

Desambiguação